

Localidades

Saint-Projet (Lot)
Saint-Projet (Tarn-et-Garonne)

Desambiguações de topônimos